Dom Mikołaja Kopernika w Toruniu – jeden z pięciu oddziałów Muzeum Okręgowego w Toruniu.

Lokalizacja 
Muzeum znajduje się w południowej części Zespołu Staromiejskiego, przy ul. Kopernika 15/17.

Siedziba

Historia 

W latach 1972-1973 Dom Kopernika został wyremontowany i przystosowany do funkcji muzealnej, a jego otwarcie miało miejsce w Roku Kopernikańskim (1973). Muzeum poświęcone jest dawnej i współczesnej nauce, życiu codziennym rodziny mieszczańskiej w średniowiecznym Toruniu oraz życiu i działalności najwybitniejszego torunianina Mikołaja Kopernika. Ekspozycja dzieli się na następujące wystawy:  
 nauka dawna i współczesna,
 wnętrza mieszczańskie,
 Mikołaj Kopernik życie i dzieło.

Wystawy te uzupełniają pokazy trzech filmów w technice 4D ("Mikołaj Kopernik w Toruniu", "Wszechświat", "Mikołaj Kopernik – poprzednicy i następcy"), dzięki którym można lepiej poznać dzieje wybitnego toruńczyka.

Warto dodać, że na najwyższej kondygnacji muzeum można obejrzeć oryginalną średniowieczną więźbę dachową oraz obejrzeć krótki mapping 3D, który "otwiera" dach budynku i odsłania gwiaździste niebo.

W latach 2017–2018 muzeum zostało gruntownie zmodernizowane w ramach programu "Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II", a jego ponowne otwarcie odbyło się 23 czerwca 2018 roku. 

W 2016 roku muzeum odwiedziło 100 tys. gości.

Nagrody i wyróżnienia 
 2019 - główna nagroda w ogólnopolskim konkursie "Modernizacja Roku 2018"

Zobacz też 
 Kultura w Toruniu
 Turystyka w Toruniu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Muzeum Okręgowe w Toruniu
 

Muzea w Toruniu
Instytucje naukowo-oświatowe nazwane od Mikołaja Kopernika